MR8 steht für:
 MR8, Normformat für Lampen, siehe Multi-facettierter Reflektor
 MR8, Fernstraße Manzini – Lavumisa – Grenze zu Südafrika in Eswatini, siehe Liste der Fernstraßen in Eswatini
 MR8-01, Radpanzer Mowag Wotan

MR-8 steht für:
 die Guerillabewegung Movimento Revolucionário 8 de Outubro  

MR-08 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der mauretanischen Region

MR8